Лејта има више значења:
 Округ Лејта (Ајдахо)
 Лејта (Вашингтон)